Alajeró är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Alajeró ligger på ön La Gomera.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Kanarieöarna